Powiat Kita – powiat w prefekturze Ehime
 Powiat Kita – powiat w prefekturze Kagawa